

Sigle 
 Transmission Control Protocol – protocollo di livello di trasporto
 Tratado Comercial de los Pueblos – trattato di libero scambio tra Bolivia, Cuba e Venezuela
 Tubulo contorto prossimale – Porzione di nefrone (unità funzionale del rene)
 Temperature Controlled Pack – Imballo per trasporti a temperatura controllata
 Terceiro Comando Puro – Organizzazione criminale brasiliana

Codici 
 TCP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Taba (Egitto)
 tcp – codice ISO 639-3 della lingua tawr chin